Funki Porcini (настоящее имя — Джеймс Брэдделл, ) — британский музыкант и диджей. В его музыке сочетаются даунтемпо, брейкбит и джаз с элементами хип-хопа.

Биография 
Джеймс Брэдлл покинул Англию, когда ему было 19, чтобы сбежать, как он сам выражается, от «депрессии и снобизма», совершенно тогда ещё не задумываясь о музыкальной карьере.
Он переехал в Лос-Анджелес, а позже в Сан-Франциско, где первым его крупным приобретением стал саксофон. Там же Джеймс Брэддл начал сочинять музыку. Через какое-то время он перебрался в Нью-Йорк, после США — в Берлин.

В 1984 он едет в Италию и живёт в Риме в течение 10 лет, создавая музыку для кино и телевидения. В 1992 году совместно с Keir Fraser создаёт группу «9 Lazy 9», в которой участвует под псевдонимом Giacomo Braddellini.

После долгих экспериментов со старыми синтезаторами и самодельными инструментами он возвращается в Англию и на одном из Лондонских сквотов основывает свою звукозаписывающую студию «The Uterus Goldmine». В 1994 году подписывает контракт с независимым лейблом звукозаписи Ninja Tune и начинает записываться как Funki Porcini, выпуская под этим псевдонимом 6 альбомов.

Кроме того, участвует в выпуске EP «Float On» (1995) как член недолго просуществовавшей группы «Purr» вместе с DJ N4Eric (aka Toona) и Stuart Warren-Hill из группы «Hexstatic».

При работе над своим четвёртым альбомом «Fast Asleep» сотрудничает с Team Alcohol (aka Rupert Small), создавая визуальные интерпретации восьми треков, которые были помещены на сопутствующий альбому DVD диск.

Funki Porcini — участник Ninja Crew, продюсерско-миксерско-диджейской команды лэйбла Ninja Tune, много разъезжающей по миру с живыми выступлениями. Под диджеингом Ninja Crew и, в частности, Funki Porcini, надо понимать производство музыки в реальном времени и в реальной (не студийной) обстановке.

Funki Porcini также востребован как создатель ремиксов.

В 2009 году Funki Porcini пробует реализовать свои альбомы без участия каких-либо лейблов, посредством продаж цифровых версий релизов через интернет. Однако позже они все равно издаются на Ninja Tune.

Последнее время работает над созданием клипов и анимации, а также музыки к фильмам Tony Grisoni («Syncing» and «The Pizza Miracle»).

Дискография

Альбомы 
 Hed Phone Sex (май 1995)
 Love, Pussycats and Carwrecks (июнь 1996)
 Let’s See What Carmen Can Do (1997)
 The Ultimately Empty Million Pounds (29 марта 1999)
 Fast Asleep (29 июля 2002)
 Plod (01 декабря 2009)
 On (3 мая 2010)
 One day (2011)
 Le Banquet Cassio (12 июня 2013)
 Conservative Apocalypse (7 июля 2016)

Синглы 
 It’s A Long Road (февраль 1995)
 Dubble (1995)
 King Ashabanapal mixes / King Ashabanapal’s Big Pink Inflatable (1995)
 Hyde Park / Suck Acid, Perl & Dean (1995)
 Carwreck (1996)
 Let’s See What Carmen Can Do (7 апреля 1996)
 Love, Pussycats & Carwrecks EP (30 августа 1996)
 Funki Porcini Vs Jerry Van Rooyen (1997)
 Rockit Soul (февраль 1999)
 Zombie (19 октября 1999)
 The Great Drive By (24 октября 2001)
 16 Megatons (Музыкальная тема для сайта Top of the Rock www.topoftherock.com)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Funki Porcini на сайте bandcamp
 Funki Porcini на сайте Ninja Tune
 
 Funki Porcini на Allmusic
 
 
 
 
 Funki Porcini на сайте Twitter

Музыканты в жанре электронной музыки
Музыканты в стиле эмбиент
Музыканты в стиле даунтемпо
Трип-хоп музыканты
Ремиксеры
Артисты, известные под псевдонимами
Музыкальные коллективы в стиле ню-джаз